Riedelella är ett släkte av plattmaskar. Riedelella ingår i familjen Rhynchokarlingiidae, och lever i Baikalsjön. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Riedelella